Laufmasche – Zeitschrift für erotische Strumpfkultur ist eine erotische Zeitschrift, die seit Dezember 1996 im Absatz Verlag in Moers erscheint. Sie richtet sich speziell an die Liebhaber von Feinstrümpfen und Feinstrumpfhosen sowie damit bekleideten Frauen und behandelt alles, was damit zusammenhängt.

Der Name leitet sich von der Laufmasche her, einem häufig auftretendem Fehler bei gestrickten und gewirkten Feintextilien.

Nach eigener Aussage handelt es sich bei Laufmasche um die älteste deutsche Erotikzeitschrift zu diesem Thema.

Typische Inhalte sind:

 Fotos und Bildserien
 Erotische Geschichten
 Informationsbeiträge
 Redaktionelle Beiträge

Publikumszeitschrift (Deutschland)
Erotische Literatur
!
Medien (Kreis Wesel)
Kultur (Moers)
Ersterscheinung 1996